NDG est un sigle pouvant signifier :
 Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce : arrondissement de Montréal.
 New dance group, groupe de danse communiste des États-Unis fondé en 1932.
 L'église Notre-Dame de la Gare est une église paroissiale située à Paris () en France, qui tient son tire son nom du quartier dans lequel elle se trouve, le quartier de la Gare.
 Le lycée privé Notre-Dame-du-Grandchamp à Versailles.